Nyfe ist eine Alternativschreibung für Nupe:

NYFE ist die Abkürzung für:
 New York Futures Exchange, Börse für Termingeschäfte

Abkürzung